Alos (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Alos (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje